Тази статия описва хронологично представянето на футболния отбор на ОФК (Бдин) Видин през сезоните, в които са се провеждали организирани футболни турнири в България (от 1948 г.).

Източници 

Бдин